Het ATP-toernooi van Newport 2009 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2009) werd van 6 tot en met 12 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Newport
ATP-toernooi van Newport
Wikipedia:Onvolledige uitslag